een krachtige brandspuit om branden te blussen, zie Waterkanon (brandweer)
 een krachtige mobiele waterspuit voor het bestrijden van rellen, zie Waterkanon (politie)  
 een beregeningsinstallatie voor gewassen, zie Waterkanon (sproei-installatie)